Lichenobactridium är ett släkte av svampar. Lichenobactridium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenobactridium